William Somerville kan syfta på bland andra:

 William Somerville (1771–1860), engelsk läkare
 William Somervile (1675–1742), engelsk poet